menetrend, közlekedési jegyzék
 Menetrend (nagylemez), Koncz Zsuzsa nagylemeze